right|100px

El fútbol en los XIX Juegos Deportivos Nacionales de Colombia, contó con el torneo masculino en la categoría Sub-19, que se disputó entre el 10 y el 17 de noviembre de 2012. La primera fase se disputó en Los Patios y Villa del Rosario, y la fase final en el Estadio General Santander de Cúcuta.

Por otra parte, el torneo femenino, se jugó entre el 4 y el 9 de noviembre en Montería.

Calendario

Medallero

Equipos participantes

Torneo masculino 

{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Semifinales

Tercer lugar

Final

Torneo femenino 

{| align=center cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%

Referencias 

Web oficial de los Juegos Nacionales de Colombia
Medalleria Oficial JDN 2012

Fútbol en 2012